Специфікація — це шаблон проєктування, який представляє бізнес логіку у вигляді ланцюжка об'єктів зв'язних операцій булевої логіки.

Переваги та недоліки

Переваги 

 логіка фільтрації об'єктів винесена в окремі класи-специфікацій, які можна, без втрат в гнучкості системи, об'єднювати між собою

Недоліки 

 важкий в реалізації

Опис мовою C# 

Додамо деякі класи, які будуть симулювати реальні об'єкти.

Запишемо стандартну реалізацію, яку згодом покращимо для конкретної мови програмування.

Додамо абстрактний клас, який дозволить нам об'єднювати специфікації в ланцюжки за допомогою операторів булевої логіки. У C# цей клас можна замінити на перевантаження операцій чи методами розширень до .

Реалізацій конкретних декораторів

public class AndSpecification<TEntity> : CompositeSpecification<TEntity>
{
    private readonly ISpecification<TEntity> spec1;
    private readonly ISpecification<TEntity> spec2;    

    public AndSpecification(ISpecification<TEntity> spec1, ISpecification<TEntity> spec2)
    {
        this.spec1 = spec1;
        this.spec2 = spec2;
    }

    public override bool IsSatisfiedBy(TEntity candidate)
    {
        return spec1.IsSatisfiedBy(candidate) && spec2.IsSatisfiedBy(candidate);
    }
}

public class OrSpecification<TEntity> : CompositeSpecification<TEntity>
{
    private readonly ISpecification<TEntity> spec1;
    private readonly ISpecification<TEntity> spec2;

    public OrSpecification(ISpecification<TEntity> spec1, ISpecification<TEntity> spec2)
    {
        this.spec1 = spec1;
        this.spec2 = spec2;
    }

    public override bool IsSatisfiedBy(TEntity candidate)
    {
        return spec1.IsSatisfiedBy(candidate) || spec2.IsSatisfiedBy(candidate);
    }
}

public class NotSpecification<TEntity> : CompositeSpecification<TEntity>
{
    private readonly ISpecification<TEntity> wrapped;

    public NotSpecification(ISpecification<TEntity> spec)
    {
        wrapped = spec;
    }

    public override bool IsSatisfiedBy(TEntity candidate)
    {
        return !wrapped.IsSatisfiedBy(candidate);
    }
}

Припустимо, що виникли наступні задачі:
 знайти користувачів, за їх статусом
 знайти користувачів по імені, за введеним значенням

Тоді конкретні специфікації матимуть наступний вигляд

Використання матиме наступний вигляд:

Покращена версія 

При використанні із LINQ специфікації можна обгортати у функції, або ж забезпечити специфікації такою функціональністю:

Див. також 
 Шаблони проєктування програмного забезпечення
 Об'єктно-орієнтоване програмування

Джерела 
 Патерн проєктування Специфікація 
 Специфікація, як заміна репозиторію 

Шаблони проєктування програмного забезпечення
Статті з прикладами коду мовою C Sharp